The Fast Freight – film del 1922 diretto da James Cruze
The Fast Freight – film del 1925 diretto da J.P. McGowan